Ричмал Кромптон (15 ноября 1890, Ланкашир — 11 января 1969, Большой Лондон) — английская писательница.

Мальчик Уильям Браун и его три друга, Джинджер, Дуглас и Генри — это герои 39 классических книг для юных читателей. Первая книга об Ульяме «Именно Уильям» вышла в свет в 1922.

Библиография книг о Уильяме 
 Just William, 1922
 More William, 1922
 William The Fourth, 1924
 William The Conqueror, 1926
 William The Bad, 1930
 William’s Happy Days, 1930
 William’s Crowded Hours, 1931
 William The Pirate, 1932
 William The Rebel, 1933
 William The Dictator, 1938
 William and Air Raid Precautions, 1939
 William and the Evacuees, 1940
 William Carries On, 1942
 William and the Brains Trust, 1945
 William the Bold, 1950
 William and the Tramp, 1952
 William and the Moon Rocket, 1954
 William’s Television Show, 1958
 William and the Witch, 1964
 William and the Pop Singers, 1965
 William the Superman, 1968
 William the Lawless, 1970

Примечания

Ссылки 
 Ричмал Кромптон
 Just William Society 
 Just William fan site 

Английские писатели XX века